Юзеф Потоцький — гетьман великий коронний
 Юзеф Потоцький — белзький староста
 Юзеф Потоцький — львівський каштелян
 Юзеф Потоцький — крайчий коронний, лежайський староста
 Юзеф Станіслав Потоцький — каштелян кам'янецький, київський

Сторінки зі списками однофамільців-тезок
Потоцькі